Mužská dvouhra ABN AMRO Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže rotterdamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Rotterdam Ahoy nastoupilo třicet dva hráčů. Kanadského obhájce titulu Félixe Augera-Aliassimeho, vyřadil ve čtvrtifnále Medveděv.

Vítězem se stal šestý nasazený Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal Itala Jannik Sinnera po třísetovém průběhu 5–7, 6–2 a 6–2. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšil na 6–0. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour,  z nichž patnáct získal na tvrdém povrchu. Po skončení se Medveděv vrátil do první světové desítky na 8. místo.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2023
ATP Tour 2023